Tučapy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Tučapy (okres Tábor)
 Tučapy (okres Uherské Hradiště)
 Tučapy (okres Vyškov)